Europa-Archiv steht für:

 Europa-Archiv (Zeitschrift), deutschsprachige politikwissenschaftliche Fachzeitschrift, ab 1995 „Internationale Politik“
 Verlag Europa-Archiv, deutscher Verlag, siehe Europa-Archiv (Zeitschrift) #Verleger